Eí - um personagem bíbilico
Ei (dígrafo)
EI - Estado Islâmico
EI - Esporte Interativo

Desambiguações de siglas